Mavrogordato bezeichnet
 einen griechischen Familienclan, siehe Mavrokordatos
 Arthur Stephen Mavrogordato (1886–1964), Polizeichef von Trinidad und Tobago
 Jack Mavrogordato (1905–1987), britischer Falkner und Autor
 John Mavrogordato (1882–1970), britisch-griechischer Byzantinist und Neogräzist
 Pierre Mavrogordato (1870–1948), russisch-deutscher Antikensammler und -händler
 Theodore Mavrogordato (1883–1941), englischer Tennisspieler